Марцин Чарник (; род. 23 марта 1976 года, Освенцим, Малопольское воеводство, Польша) — польский актёр театра и кино.

Биография 
В 2000 году Марцин Чарник окончил Театральную академию имени Александра Зельверовича. Выступал в Польском театре во Вроцлаве (2002-2004, 2006-2013) и Побережном театре Гданьске (2004-2005). В январе 2011 года Марцин был награждён медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis». С 2013 года работает в Старом театре в Кракове. Актёр женат.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Марцин Чарник на сайте КиноПоиск
 Марцин Чарник на сайте Filmweb
 Актёр театра Марцин Чарник

Актёры Польши
Актёры XX века
Актёры XXI века
Награждённые бронзовой медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis»
Родившиеся в Освенциме